У перекладі з латинської мови cancer означає «рак».

Інші значення:

Астрономія та астрологія 
 Рак () — знак зодіаку.
 Рак () — зодіакальне сузір'я.

Музика 
  — британський гурт.
  — пісня 2006 року, гурту My Chemical Romance.

Інше 
  — науковий журнал.
  — рід крабів.

Див. також 
 55 Рака (55 Cancri) — подвійна зоряна система в сузір'ї Рака.